Joel Pettyfer, plus connu sous le nom de Joel Redman, est un catcheur anglais né le  à Exeter, Devon en Angleterre.

Carrière

Circuit Indépendant (2005-2012)

Revolution Pro Wrestling (2007–2009)

Irish Whip Wrestling (2008–2009)

World Wrestling Entertainment (2012-2014)

Florida Championship Wrestling (2012) 
Pettyfer signe un contrat avec la WWE en 2012 et débute à la Florida Championship Wrestling le nom de Joel Redman le  en perdent avec  Conor O'Brian contre Garrett Dylan & Rick Victor.Le , il perd avec Garrett Dylan & Rick Victor contre CJ Parker,Seth Rollins & Xavier Woods.Le , il perd contre Mason Ryan.Le , il gagne avec CJ Parker & Mike Dalton contre Big E Langston,Corey Graves & Jake Carter.Le , il perd contre James Bronson.

NXT Wrestling (2012-2014) 
Il fait ses débuts le  en perdent contre Kassius Ohno. Lors de NXT du , il perd contre Corey Graves. Lors de NXT du , il perd contre Erick Rowan.

Lors de NXT du , il gagne avec Adrian Neville contre Drew McIntyre et Heath Slater et pour avancer en demi-finale du tournoi pour déterminer les premiers champions par équipe NXT.Lors de NXT du , il gagne avec Adrian Neville contre Kassius Ohno et Leo Kruger pour avancer en finale du tournoi. Lors de NXT du , il gagne avec Adrian Neville contre The Wyatt Family (Erick Rowan et Luke Harper) en finale et ils remportent les NXT Tag Team Championship pour devenir les premiers détenteurs. Lors de NXT du , The Wyatt Family amène Grey sur la rampe d'entrée complètement détruit. Lors de NXT du , après le match d'Adrian Neville, The Wyatt Family continue d'attaqué Neville mais Grey vient au secours de son partenaire.

Après Grey se blesse le genou, il sera donc absent pendant 6 mois. Le  mai à NXT, il perd contre Mojo Rawley.

Il est licencié de la WWE, le .

Total Nonstop Action Wrestling (2014)

Retour à la Revolution Pro Wrestling (2015-...)

Caractéristiques au catch 
 Prise de finition
 Kneebar
 Samoan drop
 Twisting brainbuster

 Managers
 Gilligan Gordon

 Surnoms
 The Physical Specimen

 Équipes et Clans
 Thrillers (2007-2008) 
 Risktakers (2009) 
 Agenda (2010) 
 British Ambition (avec Adrian Neville) (2013)

 Thèmes Musicaux

Palmarès 
 Devon Wrestling Association
 1 fois DWA Devon Trophy Champion

 FWA Academy
 1 fois FWA:A Tag Team Championship avec LT Summers

 International Pro Wrestling : United Kingdom
 1 fois British Tag Team Champion avec Doug Basham, Ricky Hype et Mark Haskins

 NXT
 1 fois NXT Tag Team Champion avec Adrian Neville

 Premier Promotions
 1 fois PWF International Champion
 Ian Dowland Trophy 2008
 Ken Joyce Trophy 2010

 Real Quality Wrestling
 1 fois RQW Tag Team Champion avec Mark Haskins

 Revolution Pro Wrestling
 1 fois RPW British Tag Team Champion avec Martin Stone

Notes et références

Liens externes 

Catcheur britannique
Naissance en février 1987
Personnalité utilisant un pseudonyme
Catcheur de la World Wrestling Entertainment